Greeley County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Greeley County Courthouse (Kansas), ID-Nr. 76000821
 Greeley County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 89002228